Alice Sollier (1861-1942), médecin française, épouse de Paul ;
 Eugène Sollier (1844-1915), sculpteur français ;
 Henri Sollier (1896-1966), peintre, graveur et dessinateur français ;
 Paul Sollier (1861-1933), médecin psychiatre français.

Homonymie de patronyme